

Musica
Aretha – album di Aretha Franklin del 1961
Aretha – album di Aretha Franklin del 1980
Aretha – album di Aretha Franklin del 1986
Aretha – singolo di Rumer del 2010

Onomastica
Aretha – nome proprio di persona inglese femminile

Videogiochi
Aretha – videogioco del Nintendo Game Boy del 1990